Mengshan bezeichnet:

 Mengshan (蒙山县), einen Kreis im Autonomen Gebiet Guangxi in China
 Mengshan (Großgemeinde) (蒙山镇), eine Großgemeinde im gleichnamigen Kreis im Autonomen Gebiet Guangxi in China
 Mengshan (Shanggao) (蒙山乡), eine Gemeinde im Kreis Shanggao in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Mengshan (Dazhai) (蒙山村), ein Dorf der Großgemeinde Dazhai in der chinesischen Provinz Shanxi